

Biografia
Amy Allen si è diplomata alla San Francisco State University. Prima di entrare a far parte del cast di Star Wars, ha lavorato come operatrice cinematografica in numerosi film. Ha iniziato a lavorare nel 2001, come effettista nel film di Michael Bay Pearl Harbor e nella serie Band of Brothers - Fratelli al fronte e come assistente di produzione in Jurassic Park III. Nello stesso anno, ha preso parte al film diretto da Steven Spielberg, A.I. - Intelligenza artificiale. Successivamente, ha iniziato a lavorare per la Industrial Light & Magic e per la Lucasfilm, lavorando sia come effettista che come attrice. Nel 2002, ha interpretato la Cavaliere Jedi Aayla Secura nel film Star Wars: Episodio II - L'attacco dei cloni. La sua interpretazione è stata aggiunta nella sceneggiatura all'ultimo minuto, dopo che il regista George Lucas vide un'illustrazione del personaggio su una copertina di un fumetto della Dark Horse Comics. Nello stesso anno, ha lavorato alla produzione del film di Martin Scorsese Gangs of New York. Ha ripreso il ruolo di Aayla Secura nel film del 2005 Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith. 

La Allen appare frequentemente ai convegni, in particolare al C2, C3, e SDCC 2005. Alla Celebration II, ha partecipato in una sessione di Women Who Kick.

Filmografia parziale

Attrice 

 Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma (Star Wars: Episode I - The Phantom Menace), regia di George Lucas (1999)

 Star Wars: Episodio II - L'attacco dei cloni (Star Wars: Episode II - Attack of the Clones), regia di George Lucas (2002)
 Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith (Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith), regia di George Lucas (2005)

Assistente di produzione 

 Jurassic Park III, regia di Joe Johnston (2001)
 Déjà vu - Corsa contro il tempo (Déja vu), regia di Tony Scott (2006)
 Il mistero delle pagine perdute - National Treasure (National Treasure: Book of Secrets), regia di Jon Turteltaub (2007)
 Pelham 123 - Ostaggi in metropolitana (The Taking of Pelham 123), regia di Tony Scott (2009)
 Transformers - La vendetta del caduto (Transformers: Revenge of the Fallen), regia di Michael Bay (2009)
 Nightmare (A Nightmare on Elm Street), regia di Samuel Bayer (2010)

Effettista

Cinema 

 Pearl Harbor, regia di Michael Bay (2001)
 A.I. - Intelligenza artificiale (A.I. Artificial Intelligence), regia di Steven Spielberg (2001)
 Star Wars: Episodio II - L'attacco dei cloni (Star Wars: Episode II - Attack of the Clones), regia di George Lucas (2002)
 Gangs of New York, regia di Martin Scorsese (2002)
 The Hunted - La preda (The Hunted), regia di William Friedkin (2003)
 Elektra, regia di Rob S. Bowman (2005)

Televisione 

 Band of Brothers - Fratelli al fronte (Band of Brothers) - serie TV, episodio 1x05 (2001)

Voci correlate 
 Aayla Secura

Altri progetti

Collegamenti esterni